Le nom Mark Rogers peut désigner :
 Mark Rogers (1975- ), un joueur de soccer puis entraîneur canadien ;
 Mark Rogers (1986- ), un joueur de baseball américain.

Voir aussi